CCNA est  un sigle qui signifie :
 Cisco Certified Network Associate, voir Cisco Career Certifications
Conseil de Coopération Nord Atlantique.

it:Cisco Systems#CCNA